Суперкубок Туреччини з футболу 1996 — 31-й розіграш турніру. Матч відбувся 12 березня 1997 року між чемпіоном Туреччини «Фенербахче» та володарем кубка Туреччини «Галатасараєм».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway  
 Матч на transfermarkt  

1996
Туреччина
1996 у турецькому спорті